Жага́ре (, устар. ) — город в Йонишкском районе Литвы. Административный центр Жагарского староства. Самый северный город страны.

География 
Находится на севере страны, в 26 км к северо-западу от Йонишкиса, недалеко от границы Латвии; центр староства (). Расположен на реке Швете (приток Лиелупе). Река делит город на две части — старый город (Старый Жагаре) на левом берегу и новый город (Новый Жагаре) на правом берегу. Город располагается в Жагарском региональном парке с самой длинной в Литве дощатой тропой по болоту; дирекция парка обосновалась в Жагаре. Шоссейные дороги из Жагаре ведут в Йонишкис, Науйойи-Акмяне, Елгаву.

История 
Старая часть города охраняется государством как памятник урбанистики. В XIX веке — начале XX века местечко Жагоры Шавельского уезда (Виленской губернии; с 1842 года Ковенской губернии). В 1950—1959 годах был центром Жагарского района.

Население 
Значительную долю населения местечка составляли евреи. По переписи 1897 года — население 8 196 человек. В 1914 году насчитывалось 14 000 жителей, из них 8 000 евреев (57 %), в 1923 году, согласно переписи населения, население составляло 4 730 человек, из них 1 929 евреев (41 %).

Известные люди 
После смерти Екатерины II в Жагорском имении доживал свой век её последний фаворит Зубов. Из Жагаре в XIX веке вышли несколько известных представителей разветвлённого семейства Мандельштамов, в том числе общественный деятель и публицист Леон Мандельштам, его брат Вениамин Мандельштам, рижский архитектор Пауль Мандельштам; отсюда же происходил Беньямин Зунделевич Мандельштам, дед Осипа Мандельштама.

Среди известных уроженцев Жагаре также основатель чайной компании Вульф Высоцкий, оперный певец, народный артист СССР (1986) Вацловас Даунорас, советский экономист, член-корреспондент АН СССР Ревекка Левина, экономист Шолом Двойлацкий, еврейский писатель Яков Динезон, советские физики братья Абрам и Исаак Кикоины, деятель американского рабочего движения Сидни Хилмен.

Инфраструктура 
В Жагаре имеются два костёла Святых апостолов Петра и Павла — в Старом и Новом Жагаре. Работают почтовое отделение, амбулатория, гимназия, спецшкола, филиал Ионишкской школы искусств имени Раудоникиса, детские ясли-сад, центр социальных услуг, культурный центр. Действует частный музей кастрюль Эдмундаса Вайчюлиса.

Ежегодно в Жагаре проходит фестиваль вишни.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

 
Города Литвы
Бывшие еврейские местечки Литвы